Леонха́рд Ри́хардович Ме́рзин (, 10 февраля 1934, , — 2 января 1990, Тарту) — эстонский советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, художник.

Биография 
Леонхард Мерзин родился в эстонском посёлке . В 1964 году окончил училище культурно-просветительской работы в Вильянди.

С 1960 по 1974 год выступал на сценах разных театров Эстонии, в том числе «Ванемуйне» и «Угала».

С 1968 года являлся режиссёром Народного театра имени Эдуарда Вильде. В дальнейшем Леонхард Мерзин занимался оформлением спектаклей в качестве художника-сценографа. Кроме того он был автором нескольких рассказов и пьес.

Леонхард Мерзин скончался 2 января 1990 года на 56-м году жизни.

Дочь —  (род. 1972), театральная актриса.

Фильмография 

  — Холодная земля (ТВ) — Яан
  — Лесная легенда — Яссь (озвучивание — Владимир Ферапонтов)
  — Люди в солдатских шинелях — Мянд
  — Мёртвый сезон — отец Мортимер (озвучивание — Армен Джигарханян)
  — Гладиатор (озвучивание — Виктор Рождественский) — Лаар
  — Весна — Лаур, учитель
  — Король Лир — Эдгар, сын Глостера (озвучивание — Эммануил Виторган)
  — Риск — советский разведчик, он же майор Курц
  — Возвращение к жизни — Арно
  — В чёрных песках — командир
  — Гонщики — Бруно Лоренц, гонщик
  — Сойти на берег — Март (озвучивание — В. Костин)
  — Дмитрий Кантемир — Русете
  — Красный агат — Никола, лётчик-испытатель
  — Опознание — Петер
  — Опасные игры — «2241» (озвучивание — Юрий Боголюбов)
  — Бриллианты для диктатуры пролетариата — Огюст
  — Воздухоплаватель — Шарль Риго
  — Доверие — Юкка Рахья
  — Конь, ружьё и вольный ветер — Козма
  — Меня ждут на земле — Белоусов, полковник  — Обычный месяц — Игорь Петрович Шатунов (озвучивание — Игорь Ефимов)
  — Огонь в глубине дерева — отчим 
  — Отряд особого назначения — Озворин, руководитель группы  — Задача с тремя неизвестными — Андрей Дмитриевич Дорохов, майор уголовного розыска, старший следователь (озвучивание — Рудольф Панков)
  — Личной безопасности не гарантирую… — Евгений Краковский, он же «Хряк», главарь банды  — Частное лицо — Анатолий Дмитриевич Спиридонов, он же Пётр Ефимович Корзун, спортивный тренер, преступник (озвучивание — Владимир Ферапонтов)
  — Третье измерение — Осокин, контр-адмирал  — Гонка века — Дональд Кроухёрст, механик''

Примечания

Литература 
 Актеры советского кино. Вып. 13. — , Искусство, 1977.

Ссылки 
 Леонхард Мерзин на сайте Русское Кино
 Леонхард Мерзин на сайте КиноПоиск

Сценографы СССР
Сценографы Эстонии
Художники СССР
Художники Эстонии